Сен-Дульша́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Сен-Дульшар. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18205.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Орлеана, в 4 км к северо-западу от Буржа.

По территории коммуны проходит  и протекает река .

История 
В романские времена деревня называлась Ампелиакум (), что означало «виноградные склоны». В средние века в здешних местах жил монах-отшельник Дулькардус, который и дал название деревне — Сен-Дульшар. В то время это была небольшая деревенька с церковью. С появлением в XIX веке железных дорог начался рост численности населения и развитие предприятий.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 9051 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и лёгкая промышленность.

В 2007 году среди 5712 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 4083 были экономически активными, 1629 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 4083 активных работали 3736 человек (1930 мужчин и 1806 женщин), безработных было 347 (141 мужчина и 206 женщин). Среди 1629 неактивных 539 человек были учениками или студентами, 640 — пенсионерами, 450 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XI века
 
 Замок Вари (1870 год)

Города-побратимы 
  Дарлово (Польша, с 1997)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Шер